Toponímia:
 Figueres, municipi català de la comarca de l'Alt Empordà
 Figueres (Alt Palància), municipi valencià de la comarca de l'Alt Palància
 Biografies:
 José Figueres Ferrer, president de Costa Rica
 Pere Figueres, cantant de la Catalunya Nord
 Josep Maria Figueres Artigues, historiador i professor 
 Figueres (poeta), poeta del segle XV
 Esports:
 Fundació Esportiva Figueres, club de futbol de l'Alt Empordà
 Unió Esportiva Figueres, antic club de futbol de l'Alt Empordà
 Club Bàsquet Adepaf, o Akasvayu Figueres, club de bàsquet